Соревнования по пляжному гандболу на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года прошли с 7 по 13 октября в парке Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires в Буэнос-Айресе, столицы Аргентины. Были разыграны 2 комплекта наград: у юношей и девушек. В соревнованиях, согласно правилам, могли принять участие спортсмены рождённые с 1 января 2000 года по 31 декабря 2003 года.

История 
Пляжный гандбол является новым видом программы, который пришёл взамен гандболу. Это пляжная разновидность этой игры с мячом.

Квалификация 
В общей сложности 24 команды будут участвовать у юношей и у девушек. 

Как хозяева, Аргентина имеет право напрямую квалифицировать 1 команду и у девушек и у юношей в связи с квотой PATHF (Pan-America). 

Также лучшая команда в рейтинге среди НОК на каждом из 5 континентов от молодежного чемпионата мира по пляжному гандболу получила квоту и место на турнире.

3 квоты на каждый пол получила Европа;
2 квоты на каждый пол получила Пан-Америка;
2 квоты получила Азия;
по 1 квоте для Африки и Океании (OCHF).
За счёт перераспределения у девушек квоты получили Турция и Россия, а у юношей Уругвай, Венгрия и Хорватия.

Общее число спортсменов, которые выступят на соревнованиях, было определено Международным олимпийским комитетом и составило 215 человек (по 108 у юношей и девушек).

Календарь

Медалисты 
Сокращения: WYB — высшее мировое достижение среди юношей

Медали

Примечания

Ссылки 
 Официальная книга результатов
 Страница соревнований на сайте оргкомитета юношеских Олимпийских игр 2018 года

Соревнования на летних юношеских Олимпийских играх 2018
Пляжный гандбол на летних юношеских Олимпийских играх